Исчезнувшие населённые пункты Ставропольского края — перечень прекративших существование населённых пунктов на территории современного Ставропольского края.

В силу разных причин они были покинуты жителями, или включены в состав других населённых пунктов.

Примечания 
Источники

Литература 
Ставропольский край [Текст] : Адм.-террит. деление на 15 янв. 1975 г. : [Справочник] / Исполком Ставроп. краев. Совета депутатов трудящихся. - Ставрополь : Кн. изд-во, 1975.